Кэ́трин Энн По́ртер (, , , , США — , , Мэриленд, США) — американская журналистка, писательница и общественный деятель.

Биография 
Кэтрин Энн Портер, урожденная Калли Рассел Портер, была четвёртым ребёнком в семье Харрисона Буна Портера () и Элис Джонс Портер (). Семейное древо их рода прослеживается вплоть до переселенца Даниэля Буна. Троюродным братом её отца был писатель О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер). В 1892 году, когда Энн исполнилось два года, её мать умерла спустя два месяца после очередных родов. Отец отправил оставшихся детей (старший брат умер во младенчестве) на воспитание к бабушке, Кэтрин Энн Портер, в город Кайл (Kyle), Техас. О влиянии бабушки на жизнь писательницы можно судить по тому факту, что позднее она сменила своё имя на бабушкино.

Бабушка умерла, когда Энн было 11 лет. После этого семья жила в различных городах в штатах Техас и Луизиана, останавливаясь у родственников, либо снимая комнаты. Девушка получала образование в бесплатных школах этих городов и окончила Школу Томаса (Thomas School), частную методистскую школу в Сан-Антонио, штат Техас. Это было всё её образование после школы грамоты.

В 1906 году Портер уехала из дома и вышла замуж за Джона Кунца () в Лафкине (Lufkin), штат Техас. Энн приняла католическую веру мужа. Кунц, выходец из богатой фермерской техасской семьи, оказался домашним тираном. Однажды, будучи пьяным, он столкнул Энн с лестницы, сломав ей лодыжку. В 1915 году пара развелась.

В 1914 году она уехала от мужа в Чикаго, где снималась в массовке фильмов. После чего вернулась в Техас и работала актрисой и певицей в маленьком городе. После развода Портер сменила имя на Кэтрин Энн. В том же году Портер тяжело заболевает. Врачи ставят ей диагноз туберкулёз, и последующие два года жизни, до тех пор, пока не обнаружилось, что на самом деле у неё бронхит, она проводит в санатории, где и принимает решение стать писательницей. В 1917 году она ведёт колонку театральной критики и светской хроники в газете Critic города Форт-Уэрт. В 1918 пишет для газеты Rocky Mountain News в Денвере. В 1918 году она тяжело переносит эпидемию испанского гриппа, охватившую Денвер. После выписки из больницы она была очень ослабленной и практически лысой. Вновь отраставшие волосы были практически седыми и сохранили такой цвет до конца её жизни. События того времени описаны писательницей в трилогии новелл «Бледный конь, бледный всадник» (), за которую она получила первую ежегодную золотую медаль от Библиотечного Общества Нью-Йоркского университета.

В 1919 году Портер переезжает в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке, где становится «литературным негром», пишет рассказы для детей. Политическая жизнь того времени оказывает на Портер большое влияние, она увлекается идеями радикализма. В 1920 году она отправляется в Мексику, где знакомится с активистами левого движения, в частности с Диего Риверой. Позднее, однако, Портер теряет интерес как к самому движению, так и к его лидерам. Также в 20-е годы Кэтрин стала горячо критиковать католическую церковь. Этих позиций она придерживалась вплоть до последних лет жизни, пока вновь не вернулась в лоно церкви.

Между 1920-м и 1930-м годами Портер курсировала между Нью-Йорком и Мехико и начала публиковать свои короткие рассказы и эссе.

Портер выходила замуж ещё трижды: в 1926 году за Эрнеста Стока (), в 1930 за Юджина Прессли (), а последним мужем Портер стал Альберт Рассел Эрскин-мл. (), который был младше её на двадцать лет. После развода с ним Портер более не выходила замуж. Детей у Портер не было.

С 1948 по 1958 год Портер преподавала в Стэнфордском университете, Мичиганском университете и Техасском университете.

В 1962 году Портер опубликовала свой единственный роман «Корабль дураков», который стал бестселлером и получил высокую оценку критиков и читателей. Роман повествует о социально-психологических предпосылках возникновения фашизма, ненависти и жестокости. Эта книга о расовых и социальных предрассудках, о взаимопонимании и его отсутствии, о том, как люди на одном корабле изо всех сил пытаются быть не вместе.

В 1966 году Портер получила Пулитцеровскую премию и Национальную книжную премию за «Сборник рассказов Кэтрин Энн Портер». В 1977 году Портер опубликовала повесть «Тщета земная» ().

Кэтрин Энн Портер умерла  в своем доме в Силвер-Спринге (Мэриленд). Прах Портер был захоронен рядом с могилой её матери, в родном городе писательницы на кладбище Индиан-Крик в Техасе.

В 2006 году Почтовая служба США выпустила марку с изображением Кэтрин Энн Портер. Эта марка стала двадцать второй маркой в серии «Литература».

Библиография

Роман 
 «Корабль дураков» (), 1962

Повести 
 Тщета земная (), 1937
 Полуденное Вино (), 1937 (экранизация 1966 и 1985)
 Бледный конь, бледный всадник (), 1939 (экранизация 1980)

Рассказы 
 «Maria Concepcion», 1922
 «The Martyr», 1923
 Девственница Виолетта (), 1924
 «He», 1927
 «Magic», 1928
 Веревка (), 1928
 «Theft», 1929
 «The Jilting of Granny Weatherall», 1930 (экранизирован в 1980 году)
 «The Cracked-Looking-Glass», 1932
 Гасиенда (), 1934
 Могила (), 1934
 Мудрость, нисходящая свыше (), 1939
 Падающая башня (), 1941
 Источник (), 1944
 Путь (), 1944
 Свидетель (), 1944
 Цирк (), 1944 (экранизирован в 1990 году)
 Последний лист (), 1944
 «A Day’s Work», 1944
 Старый порядок (), 1958
 Фиговое дерево (), 1960 (экранизирован в 1987 году)
 «Holiday», 1960
 «A Christmas Story», 1967

Сборники рассказов 
 Сборник рассказов Кэтрин Энн Портер (), 1965
 Старый порядок: Истории Юга (), 1955
 Падающая башня и другие рассказы (), 1944
 Иудино дерево в цвету (), 1930

Награды 
 1966 — Пулитцеровская премия

Экранизации 
В 1965 году на экраны вышла экранизация единственного романа Портер «Корабль дураков». В главных ролях снялись звезды мирового кино Вивьен Ли и Симона Синьоре.

Литература 
О жизни и творчестве Катрин Энн Портер написано немало книг. Наиболее известными из них являются:
 Katherine Anne Porter: A Sense of the Times (Minds of the New South) (автор Janis P. Stout)
 Katherine Anne Porter: A Life (автор Joan Givner)
 The Ambivalent Art of Katherine Anne Porter (автор Mary Titus)
 Katherine Anne Porter: The Life of an Artist (автор Darlene Harbour Unrue)

Ссылки 
 
 
 Краткая биография К. Э. Портер
 К. Э. Портер на IMDB.com

Примечания 

Общественные деятели США
Английские писатели
Похороненные в Техасе
Лауреаты премии О. Генри
Почётные доктора Колледжа Смит